Холоуей може да се отнася за:
 Джош Холоуей (р. 1969), американски актьор
 Иън Холоуей (р. 1963), английски футболист
 Макс Холоуей (р. 1991), американски кикбоксьор
 Робин Холоуей (р. 1943), английски композитор